Grünbach může být:

 Grünbach (Horní Rakousy) – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousko
 Grünbach (Sasko) – obec v německé spolkové zemi Sasko
 Grünbach am Schneeberg – městys v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko